

Cinema 
Some Like It Hot – film di George Archainbaud del 1939
A qualcuno piace caldo (Some Like It Hot) – film di Billy Wilder del 1959

Letteratura 
Some Like It Hot – romanzo di Zoey Dean del 2006

Musica 
Some Like It Hot – singolo dei The Power Station del 1985